

Ватерлоо — місто, Валлонський Брабант

Ватерлоо — залізничний вокзал Лондона
 Ватерлоо — станція Лондонського метро, обслуговує лінії Бейкерлоо, Джубилі, Північна та Ватерлоо-енд-Сіті.

Ватерлоо — місто, частина агломерації Кітченер-Ватерлоо, Онтаріо

Ватерлоо — місто, штат Алабама
 Ватерлоо — місто, штат Іллінойс
 Ватерлоо — місто, штат Індіана
 Ватерлоо — місто, штат Айова
 Ватерлоо — місто, штат Нью-Йорк
 Ватерлоо — місто, штат Орегон
 Ватерлоо — місто, штат Південна Кароліна
 Ватерлоо — місто в окрузі Грант, штат Вісконсин
 Ватерлоо — місто () в окрузі Джефферсон, штат Вісконсин
 Ватерлоо — містечко () в окрузі Джефферсон, штат Вісконсин
 Ватерлоо — селище, штат Небраска
 Ватерлоо — селище, штат Нью-Йорк
 Ватерлоо — переписна місцевість, штат Каліфорнія

Ватерлоо — вождівство, Сільський округ, Західна область

Ватерлоо — колишня назва села Ставки, Веселинівський район, Миколаївська область

Див. також 
 Битва при Ватерлоо